Кворти () — ганская фамилия.

Известные носители 
 Кворти, Исуфу (род. 1969) — ганский профессиональный боксёр.
 Кворти, Клемент (род. 1938) — ганский боксёр.